Cueva – grotta in spagnolo

Geografia 
 Argentina
 Cueva de las Manos – caverna nella provincia di Santa Cruz
 Cile
 Cueva del Milodón – monumento naturale della Patagonia
 Spagna
 Cueva del Hermano Pedro – grotta-santuario nel comune di Granadilla de Abona a sud dell'isola di Tenerife
 Cueva de los Verdes – grotta sull'isola di Lanzarote
 Cueva de los Murciélagos – grotta nella Sierra Subbética, in Andalusia
 Cueva del Viento – maggior tubo vulcanico dell'Unione europea, nelle isole Canarie
 Cueva Pintada – parco archeologico nella città di Gáldar

Persone 
 Alfonso de la Cueva-Benavides y Mendoza-Carrillo – diplomatico e cardinale spagnolo
 Bartolomé de la Cueva y Toledo – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Christian Cueva – calciatore peruviano, centrocampista

Pagine correlate 
 Beltrán de la Cueva (disambigua)
 De la Cueva